O nome Arthur foi dado a sete ciclones tropicais no Oceano Atlântico:
 Tempestade tropical Arthur (1984) - formou-se em 28 de agosto, muito tarde para a primeira tempestes, moveu-se sobre a Terra Nova, Canadá como um ciclone extratropical.
 Tempestade tropical Arthur (1990) - formou-se a leste das Pequenas Antilhas e adentrou o mar do Caribe, dissipando-se logo depois.
 Tempestade tropical Arthur (1996) - afetou a costa leste dos Estados Unidos, causando pouco mais de $1 milhão de dólares em danos.
 Tempestade tropical Arthur (2002) - tempestade tropical fraca que praticamente não afectou terra.
 Tempestade tropical Arthur (2008) - formou-se ao largo da costa de Belize e seguiu para oeste, atingindo o país e o sul do México, causando 9 fatalidades.
 Furacão Arthur (2014) -  furacão de categoria 2 que formou-se em 1 de julho perto do noroeste das Bahamas, atingiu a Carolina do Norte alguns dias mais tarde causando danos mínimos.
 Tempestade tropical Arthur (2020) - formou-se entre a Flórida e as Bahamas, passando ao largo da Carolina do Norte antes de afetar a Bermudas como depressão extratropical.

Além disso, o nome Arthur foi usado para dar nome a três ciclones tropicais no Oceano Pacífico sul:
 Ciclone Arthur (1981) - não afectou terra.
 Ciclone Wasa-Arthur (1991) - Arthur formou-se dos remanescentes de Wasa, mas foi renomeado.
 Ciclone Arthur  (2007) - ciclone equivalente a um furacão de categoria 1 em 2007 que brevemente ameaçou as Ilhas Cook.

Desambiguação